Antoine Bourseiller (1930-2013), comédien et metteur en scène français ;
 Christophe Bourseiller (1957-), acteur, journaliste et écrivain français ;
 Marie Bourseiller (1964-), une rejoneada française.
Patronyme français